Läipajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Läipajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 743084-159536), sjö i Jokkmokks kommun,  (30,4 ha)
Läipajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 752472-154923), sjö i Jokkmokks kommun,  (1,23 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn